Улан Уде (,  – „Червена река“) е град (от 1775 г.) в Източен Сибир, столица на руската република Бурятия.

География 

Градът е разположен на около 1000 м надморска височина. През 2010 г. има население от 430 550 души.

В административно отношение Улан Уде се дели на 3 районa: Съветски, Железнодорожен и Октябърски.

История 
През 1666 година на река Уда (приток на р. Селенга) е основано село Удинское зимовие като казашко зимно селище, преименувано на Удинский острог (1680), Удинск (1690), Верхнеудинск (1735). През 1775 година придобива статут на град. На 27 юли 1934 година градът е преименуван в Улан Уде.

Население

Климат 
Климатът в града е умереноконтинентален. Средната годишна температура е -0,1 °C, а средното количество годишни валежи е около 265 mm.

Икономика 

Промишлеността на града е представена от машиностроене, металургия, добив на злато, производство на хранителни стоки, трикотаж и строителни материали. Силно развита е търговията на едро и дребно. Електроенергия се снабдява от „ТЕЦ Улан Уде“.

Транспорт 
Улан Уде е важен железопътен възел на Транссибирската магистрала. Представлява основната железопътна връзка с Монголия и Китай. Международно летище „Байкал“ обслужва въздушния транспорт. Градският транспорт включва трамваи, автобуси и маршрутки.

Забележителности 

 Бюст на Ленин на главния „Площад на Съветите“ – поради големината му е записан в Книгата за рекорди на Гинес
 Етнографски музей на забайкалските народи – сред най-големите музеи под открито небе в Русия
 Одигитриевски събор – православен храм, Читинска епархия, първата каменна сграда в града
 Паметник на Гесер
 Арка „Царски порти“

Известни личности 
 Родени в Улан Уде
 Лев Пучков (р. 1965), писател
 Михаил Серишев (р. 1957), музикант
 Борис Шумяцки (1886-1938), политик

 Починали в Улан Уде
 Виктор Яшин (1922-1952), офицер

Побратимени градове

Външни препратки 
 Официален сайт на Улан Уде 
 снимка на града от Google Maps

Източници